Hamadryas är ett släkte av ranunkelväxter. Hamadryas ingår i familjen ranunkelväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ranunkelväxter

ceb:Hamadryas